Charles Jarrott ist der Name folgender Personen:

* Charles Jarrott (Rennfahrer) (1877–1944),  britischer Rennfahrer
 Charles Jarrott (Regisseur) (1927–2011), britisch-kanadischer Regisseur